Хенри I, гроф Шампање (Vitry-en-Perthois, децембар 1127 - Троа, 16. март 1181) је био гроф Шампање. Био је син Теобалда II од Шампање и Матилде Корушке.

Породично стабло 

Рођени 1127.
Умрли 1181.
Грофови Шампање